Księżniczka w oślej skórze – francuska baśń filmowa z 1970 roku
 Księżniczka w oślej skórze – radziecka baśń filmowa z 1982 roku